Pszczółki ist ein polnischer Ortsname:
 Pszczółki, Dorf und Gemeinde im Powiat Gdański, Woiwodschaft Pommern, früher: Hohenstein, Kreis Dirschau/Kreis Danziger Höhe, (Danzig-)Westpreußen
 Pszczółki (Mikołajki), Weiler im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Karlshorst, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Pszczółki (Zelów), Dorf im Powiat Bełchatowski, Woiwodschaft Łódź

Siehe auch:
 Pszczółki-Czubaki, Pszczółki-Górne, Pszczółki-Szerszenie
 Moczydły-Pszczółki